Puerto San Carlos kan syfta på följande platser:

Falklandsöarna 

 Port San Carlos, vik,

Mexiko 

 Puerto San Carlos, Mexiko, ort, Baja California Sur, Comondú, 

Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar